Limite (Campi Bisenzio), een plaats in de Italiaanse gemeente Campi Bisenzio in de metropolitane stad Florence
 Capraia e Limite, een gemeente in de Italiaanse provincie Florenc, regio Toscane